Норшинци могу бити:

 Норшинци (Моравске Топлице), насељено место у општини Моравске Топлице, Република Словенија
 Норшинци при Љутомеру, насељено место у општини Љутомер, Република Словенија